Берёзовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ:

 Берёзовская волость (Невельский уезд) — в составе Витебской губернии, Невельский уезд
 Берёзовская волость (Ковровский уезд) — в составе Владимирской губернии, Ковровский уезд
 Берёзовская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии, Богучарский уезд
 Берёзовская волость (Воронежский уезд) — в составе Воронежской губернии, Воронежский уезд
 Берёзовская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии, Орловский уезд
 Берёзовская волость (Ачинский уезд) — в составе Енисейской губернии, Ачинский уезд
 Берёзовская волость (Лихвинский уезд) — в составе Калужской губернии, Лихвинский уезд
 Берёзовская волость (Дмитриевский уезд) — в составе Курской губернии, Дмитриевский уезд
 Берёзовская волость (Борисовский уезд) — в составе Минской губернии, Борисовский уезд
 Берёзовская волость (Мозырский уезд) — в составе Минской губернии, Мозырский уезд
 Берёзовская волость (Валдайский уезд) — в составе Новгородской губернии, Валдайский уезд. Существовала с марта по октябрь 1918.
 Берёзовская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии, Екатеринбургский уезд
 Берёзовская волость (Кунгурский уезд) — в составе Пермской губернии, Кунгурский уезд
 Берёзовская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд
 Берёзовская волость (Прилукский уезд) — в составе Полтавской губернии, Прилукский уезд
 Берёзовская волость (Пронский уезд) — в составе Рязанской губернии, Пронский уезд
 Берёзовская волость (Спасский уезд) — в составе Рязанской губернии, Спасский уезд
 Берёзовская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии, Николаевский уезд
 Берёзовская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии, Аткарский уезд
 Берёзовская волость (Петровский уезд) — в составе Саратовской губернии, Петровский уезд
 Берёзовская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии, Бельский уезд
 Берёзовская волость (Берёзовский уезд) — в составе Тобольской губернии, Берёзовский уезд
 Берёзовская волость (Ефремовский уезд) — в составе Тульской губернии, Ефремовский уезд
 Берёзовская волость (Новосильский уезд) — в составе Тульской губернии, Новосильский уезд
 Берёзовская волость (Одоевский уезд) — в составе Тульской губернии, Одоевский уезд
 Берёзовская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии, Елисаветградский уезд
 Берёзовская волость (Порховский район) — в составе Псковской области, Порховский район, в 2005—2010 гг.